Бава:

итальянская фамилия ()
 Бава, Ламберто (род. 1944) — итальянский режиссёр, актёр, сценарист и продюсер.
 Бава, Марио (1914—1980) — итальянский кинорежиссёр, оператор и сценарист, а также продюсер и актёр.

топонимы
 Бава — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Бава — кратер на обратной стороне Луны.